Скокови у воду су први пут представљени у званичном програму Летњих олимпијских игара 1904. у Сент Луису. Били су познати као „фенси скокови“ због акробација које изводи скакач током скока (као што је салто напред и назад, скок из стоја на рукама са торња и сл). Ово је један од водених спортова који уз пливање, синхронизовано пливање, даљинско пливање и ватерполо организује и надгледа ФИНА (Међународна пливачка федерација).

Историјат 

На првом такмичењу 1904, на програму су били само скокови мушкараца са торња. Четири године касније у Лондону такмичило се и у скоковима са даске. Жене су први пут учествовале на Олимпијским играма у Стокхолму 1912. са торња, а 1920. у Антверпрену и са даске. Број дисцилина се у почетку мењао од две до пет, да би од 1920. у Антверпрену до Олимпијских игара 1996 у Атланти био исти 4 дисциплине. Године 2000. уведене су по две дисциплине синхронизованих скокова у обе конкуренције, што је број дисцилина попео на 8. Тај број је остао до данас.

Дисциплине

Биланс медаља 
Стање после ЛОИ 2008.

Земље учеснице у скоковима у воду на Летњим олимпијским играма 
Ово је преглед земаља учесница у скоковима у воду на Летњим олимпијским играма закључно са ЛОИ 2008. Скокови у воду су били на олимпијским играма 24 пута. Учествовали су представници из 80 земаља. Навише учешћа имали су представници САД 23 пута (изостали су само 1980 због бојкота игара у Москви) и Шведске такође са 23 учешћа (нису учествовали 1904.). Треће је Уједињено Краљевство са 22 учешћа.

Спољашње везе 
 Скокови у воду на Летњим олимпијским играма на сајту sports-reference.com